Vale da Morte, depressão na Califórnia, chamada Death Valley entre os estadunidenses
 Death Valley (filme), terror de 1982
 Parque Nacional do Vale da Morte, nos EUA, conhecido lá como Parque Nacional do Vale da Morte
 Álbum de LP (cantora)